El nombre de Alarico puede referirse a:

 El rey visigodo Alarico I (395-410).

 El rey visigodo Alarico II (484-507).